Берёзовский сельсовет — муниципальное образование в Бузулукском районе Оренбургской области.

Административный центр — село Берёзовка.

Административное устройство 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:
 село Берёзовка,
 посёлок Мельничный.

Достопримечательности 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк «Бузулукский бор»".

Примечания 

Муниципальные образования Бузулукского района
Сельские поселения Оренбургской области